Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Déidamie fille de Lycomède, princesse de Skyros, épouse d'Achille et mère de Néoptolème ;
 Déidamie fille de Bellérophon, femme d'Évandre et mère de Sarpédon.
 C'est également le nom de la dernière reine d'Épire de la dynastie des Éacides :
 Déidamie
 En référence à la première, Déidamie est un opéra d'Édouard Noël.